Ob, Obi ou OBI pode se referir a:

 Obi (filipeta) - Filipeta usada em produtos japoneses (mais comuns em CDs) que servem para trazer informações sobre o produto.
 Obi (artes marciais) - faixa de tecido usada para indicar a graduação do praticante de artes marciais japonesas e de outras localidades
 Obi (Nigéria) - cidade da Nigéria
 Obi-Wan Kenobi - personagem da série americana Star Wars
 Ngemba Evans Obi - jogador de futebol da Nigéria
 Rio Ob ou Obi - rio da Sibéria, na Ásia
 Bacia do Obi - bacia hidrográfica da Ásia
Obi -  fruto indispensável em rituais do candomblé, também conhecido como noz-de-cola, cujo nome científico é Cola acuminata
 Obi de Onitsha - líder tribal tradicional de Onitsha
 OBI - sigla de Olimpíada Brasileira de Informática

Desambiguação
Desambiguações de topônimos